Де́ти Дон Кихо́та:
 «Дети Дон Кихота» — художественный фильм Евгения Карелова (СССР, 1965).
 «» — французская благотворительная организация.
 «» — документальный фильм об этой организации (Франция, 2008).

См. также